Готье, Дени (ок. 1603—1672) — французский композитор
 Готье, Дени (род. 1976) — канадский хоккеист